Németország
Lüchow, település Alsó-Szászországban
Lüchow, település Schleswig-Holstein tartományban